Blah Blah Blah puede referirse a:

 Blah Blah Blah, álbum de Iggy Pop de 1986;
 Blah Blah Blah, EP de Armin van Buuren de 2018;
 «Blah Blah Blah», canción de la cantautora estadounidense Kesha de 2010;
 «Blah Blah Blah», canción del DJ neerlandés Armin van Buuren de 2018;
 «Blah Blah Blah», canción del grupo surcoreano Itzy de 2022.